Zakuro(ザクロ) est un personnage du manga Reborn!.

Il est une des véritables couronnes funéraires et le détenteur de l'anneau Mare de la Tempête. Quand il utilise son « Ouverture Sanglante », Zakuro a l'apparence d'un T-Rex noir.

Apparence et personnalité 

Zakuro a les cheveux frisés de couleur rouge/marron. Il a jusqu'à présent été vu portant seulement l'uniforme noir Millefiore et des bottes noires. Afin de montrer sa loyauté à Byakuran, il n'hésitera pas à détruire son village natal en le submergeant de magma. Il a la capacité de se baigner dans la lave et résiste ainsi à toute forme de chaleur. Zakuro est un personnage plutôt étrange comme il semble avoir des sauts d'humeur tout au long de plusieurs de ses apparitions comme il a été sérieux, paresseux, irresponsable et arrogant.

Arc Choice 

Pendant le jeu du « Choix », il était l'un des 3 combattants Millefiore à se retirer de la bataille. À la fin du jeu et avec la soudaine apparition d'Uni, Zakuro, Kikyō et Torikabuto combattent contre Hibari, Squalo et Gokudera afin de capturer Uni. Plus tard, il cause une explosion dans le QG des Vongola après avoir réussi à localiser la famille. Il contre-attaque avec une flamme de Tempête Invisible, mais est arrêté par Squalo qui essaie de gagner du temps pour Tsuna et ses amis. Zakuro parvient à se jouer de Squalo avec une facilité déconcertante et continue sa poursuite contre les Vongola, il sent leur présence dans la boutique de Kawahira. À l'intérieur, il décide de brûler le magasin au cas où ils se cachent, mais par la suite, Kawahira réussit à faire diversion en créant des illusions. Dans la forêt, après que Byakuran a donné l'ordre aux couronnes funéraires de tuer les Vongola une fois pour toutes, Zakuro se fait piéger par une combinaison d'attaque parfaite de Gokudera, Lal Mirch et Gamma. Sur un coup de colère, Zakuro les nargue en disant qu'il n'est pas comme Daisy et Torikabuto et utilise son « Ouverture Sanglante » pour se guérir et enfin pour se transformer en homme/T-Rex. Après sa mutation, sa vitesse a augmenté et sa puissance lui a permis de vaincre Gamma avec juste un coup de poing, sa peau d'acier l'a protégé des balles de Lal Mirch et ainsi détruit son mille-patte. Maintenant, Gamma et Lal Mirch sont inconscients et Gokudera décide de faire le tout-pour-le tout pour vaincre le puissant Zakuro.

Pouvoirs et Armes 

Anneau Mare de la Tempête

Flamme invisible : Zakuro possède la capacité de créer une Flamme de la Tempête invisible. Cette flamme est incroyablement vaste et difficile à détecter, et aurait pu tuer toute la famille Vongola, si Squalo n'était pas là.

Ouverture Sanglante (Boîte incrustée dans le corps) : La capacité spéciale de Zakuro. Lorsqu'il est activé, il se transforme en un Homme/Tyrannosaurus Rex noir avec des flammes de Tempête en forme d'aile. Cette transformation le rend plus rapide, plus fort, plus large, et suffisamment durable pour ignorer les coups.

Magma Infiammato : Zakuro déclenche un éclat intense des Flammes de Tempête à partir de sa main qui provoque de grands dégâts sur l'environnement.

Divers 
 Les Six Véritables Couronnes Funéraires ont tous des noms de fleurs, Zakuro a été nommé d'après la fleur grenadier.
 Dans le Reborn ! Fandom, son numéro est 39.
 Dans l'animé, Zakuro utilise toujours le mot « Baru » en début de phrase.
 Dans son passé, Zakuro vivait dans la pauvreté avant de rencontrer Byakuran.

Annexes

Articles connexes 
 Personnages de Reborn!

Personnages 
 Kikyō
 Bluebell
 Daisy.
 Torikabuto

Reborn!